Falsches Spiel steht für folgende Filme:

 Falsches Spiel (2011), französischer Film von Djamshed Usmonov 
 Wilsberg: Falsches Spiel, deutscher Fernsehfilm von Peter F. Bringmann (2008)
 Falsches Spiel mit Roger Rabbit, US-amerikanischer Film von Robert Zemeckis (1988)

Siehe auch:
 Falschspiel, Form des Betrugs